Wamser ist der Familienname folgender Personen:

 Carlotta Wamser (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Christoph Wamser  (1575–1649), deutscher Architekt des Barock
 Henry Wamser (* 1955), deutscher Fußballtorwart
 Johannes Wamser (* 1974), deutscher Indienexperte und Sachbuchautor
 Ludwig Wamser (* 1945), deutscher Prähistorischer Archäologe, leitete 1995–2010 die Archäologische Staatssammlung München